Strohmann steht für:
 Strohmann, ein Platzhalter oder Stellvertreter
 Strohmann-Argument
 Der Strohmann US-Spielfilm (1976)

Strohmann ist der Familienname folgender Personen:
 Carsten Strohmann (* 1963), deutscher Chemiker
 Christian Strohmann (* 1963), deutscher Posaunist, Trompeter, Posaunenchorleiter und Musikpädagoge
 Heiko Strohmann (* 1968), deutscher Politiker
 Walter Strohmann (1891–1944), deutscher Widerstandskämpfer während der NS-Zeit, 1944 hingerichtet

Siehe auch:
 Stréimännchen
 Strohpuppe (Begriffsklärung)
 Strothmann
 Stroman